Peter van Lieshout (psycholoog en filosoof), Nederlands psycholoog en filosoof
Peter van Lieshout (schrijver), Nederlands schrijver